BJL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale Yundum, Banjul, Gambia
 bjl – codice ISO 639-3 della lingua bulu (Papua Nuova Guinea)